Gäddevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddevattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (5,07 ha)
Gäddevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (8,85 ha)
Gäddevattnet (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (3 ha)
Gäddevattnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (18,6 ha)
Gäddevattnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (11,5 ha)
Gäddevattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (6,56 ha)

Se även
Gäddvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn